District Petrovski (Saratov), een district in het Russische oblast Saratov
 District Petrovski (Stavropol), een district in de Russische kraj Stavropol
 District Petrovski (Tambov), een district in het Russische oblast Tambov